Drosselbach ist ein Gewässername:

 Drosselbach (Belgenbach), linker Zufluss des Belgenbachs bei Eicherscheid, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Drosselbach (Schlossauer Ohe), linker Zufluss Schlossauer Ohe gegenüber der Langbruckmühle, Gemeinde Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern